L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1980 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. 
È stata l'7ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte del Volvo Grand Prix 1980.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 10 al 16 marzo 1980.

Campioni

Singolare 

 Heinz Günthardt ha battuto in finale  Gene Mayer, 6–2, 6–4

Doppio

 Vijay Amritraj /  Stan Smith hanno battuto in finale  Bill Scanlon /  Brian Teacher, 6–4, 6–3

Collegamenti esterni